Эт-Тира (, ) — город в Израиле, находится в Центральном округе, часть так называемого «треугольника».

История 
Тира была основана около 400 лет назад. С 1952 года Тире присвоен статус местного совета, с 1991 года — статус города.

Население 

Население практически полностью арабское, 99,5 % жителей мусульмане.

Темпы роста населения в 2001 году составили 2,8 %, в 2008 году — 2 %. В целом с 1983 по 2004 год население выросло почти вдвое. Средний возраст жителей в 1994 году — 23 года, более 40 % населения несовершеннолетние.

Согласно данным переписи населения 2004 года, 10 процентов мужчин и женщин имеют высшее образование; около 60 процентов мужчин и 50 процентов женщин имеют законченное среднее образование (12 классов); 3 процента мужчин и 10 процентов женщин не имеют никакого формального образования. 60 % трудоспособных мужчин и 24 % женщин в 2004 году были трудоустроены, из них 82 % — наёмные работники.

Города-побратимы 
  Бург (Магдебург), Саксония-Анхальт

Примечания

Ссылки 
 Профиль города на сайте Центрального бюро статистики Израиля
 Municipality of Al-Tira (Israel)

Города Израиля